American Legion Hut ist die Bezeichnung mehrerer historischer Gebäude des National Register of Historic Places in den Vereinigten Staaten:

 American Legion Hut (Edmond), Oklahoma, ID-Nr. 93001336
 American Legion Hut (Hampton), South Carolina, ID-Nr. 00001235
 American Legion Hut (Newport), Arkansas, ID-Nr. 82005140
 American Legion Hut (Oklahoma), Oklahoma, ID-Nr. 06000798